Tschechow (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tschechow (Stadt), Stadt in der Oblast Moskau
 Tschechow (Sachalin), Dorf (ehemalige Stadt) in der Oblast Sachalin
 Tschechow (Brjansk), ländliche Siedlung in der Oblast Brjansk

Tschechow ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Pawlowitsch Tschechow (1860–1904), russischer Schriftsteller, Novellist und Dramatiker
 Michael Tschechow (1891–1955), russisch-US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Waleri Alexandrowitsch Tschechow (* 1955), russischer Schachgroßmeister
 Pawel Sergejewitsch Tschechow (* 1988), russischer Tennisspieler

 (englisch für Tschechow) steht für:
 (2369) Chekhov, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Tschechowo
 Tschechowa